Gedő ist ein ungarischer Familienname folgender Personen:

 András Gedő, ungarischer Philosoph
 Ilka Gedő (1921–1985), ungarische Malerin und Graphikerin